Катина () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Катина, Елена Сергеевна (род. 1984) — российская певица, экс-вокалистка поп-группы «Тату».
 Катина, Николя (1637—1712) — один из маршалов Людовика XIV.

Другое 
 Катина — село в Старосамборском районе Львовской области Украины.
 См. также 
 Катин